Николай Дмитриевич Ульянов: Ульянов, Николай Дмитриевич (1816—1856) — русский художник.
 Ульянов, Николай Дмитриевич (1818—1881) — русский писатель, поэт.